Genii est le nom d'une revue américaine consacrée à l'illusionnisme
 Genii est le nom d'un peuple imaginaire de la série télévisée Stargate Atlantis

Voir aussi